Vladislav I. může označovat některou z následujících osob:

 Vladislav I. († 1125) – český kníže, jeden ze synů Vratislava II. a otec Vladislava II.
 Vladislav II. (1110–1174) – český kníže a od korunovace roku 1158 známý jako král Vladislav I., druhý český král
 Vladislav I. Herman (1042–1102) – polský kníže z dynastie Piastovců
 Vladislav I. Lokýtek (1261–1333) – polský král z dynastie Piastovců, rival českých králů
 Vladislav I. Opolský († 1281/1282) – opolský kníže z rodu slezských Piastovců
 Vladislav I. Uherský (1424–1444) – titul uherského krále známého též jako Vladislav III. Jagelonský
 Vladislav I. Valašský († 1377) – vládce rumunského Valašska

Související články 
 Ladislav I.